Slovo Wilson má více významů:

místní název
 Point Wilson – mys v USA
 Point Wilson Light – maják tamtéž
Wilson Castle – historický dům ve Vermontu, USA

příjmení osob
 viz Wilson (příjmení)

jiný význam
 James Wilson (Dr. House) – fiktivní postava v seriálu Dr. House
 Observatoř Mount Wilson – americká observatoř v Kalifornii
 William Wilson – povídka amerického spisovatele Edgara Allana Poea
 Wilson Sporting Goods – americký výrobce sportovního vybavení

Externí odkazy